Fronty noszące nazwę Północny:
 Front Północny (rosyjski) – z lat 1915-1918
 Front Północny (1918) - z lat 1918-1919
 Front Północny (radziecki) – z 1941
 Front Północny (1920) – polski z 1920
 Front Północny (1939) – polski z 1939